Gabriel Borra (1937), een voormalige Belgisch wielrenner
 Marc Borra (1957), een voormalige Belgische atleet